Орлин Орландо Пральта Гонсалес (; родился 12 февраля 1990 года в Гуанаха, Гондурас) — гондурасский футболист, защитник клуба «Вида» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр в Лондоне.

Клубная карьера 
Перальта начал карьеру в клубе «Вида». 13 сентября 2009 года в матче против «Депортес Савио» он забил свой первый гол за Виду в чемпионате Гондураса. Летом 2013 года Орлин перешёл в Мотагуа. 15 августа в матче против своего бывшего клуба «Виды» он дебютировал за новую команду. В 2014 году в составе «Мотагуа» Перальта стал чемпионом Гондураса. В начале 2017 года он вернулся в «Виду».

Международная карьера 
В 2007 году Орлин в составе юношеской сборной Гондураса принял участие в Чемпионате мира среди юношеских команд в Южной Корее. Летом 2012 года Перальта был включен в заявку олимпийской сборной Гондураса на поездку в Лондон на Олимпийские игры. На турнире он принял участие в матчах против команд Испании, Марокко, Бразилии и Японии.

12 сентября того же года в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Кубы Орлин дебютировал за сборную Гондураса, заменив во втором тайме Уилсона Паласиоса.

В 2013 году Перальта принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Тринидада и Тобаго.

Достижения 

Командные

 «Мотагуа»
  Чемпионат Гондураса по футболу — Апертура 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Гондураса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Вида»